Самаркандский трамвай — трамвайная система в Самарканде, заново открытая 15 апреля 2017 года. Ранее система уже существовала с 1947 по 1973 год, но была закрыта. В 2016 году президент Узбекистана Ш. М. Мирзиёев принял решение о строительстве в Самарканде городского трамвая.

История

Первые проекты 
В 1907 году властная администрация решила открыть в Самарканде трамвайное движение. Трамвай, по их мнению, должен был стать не только пассажирским транспортом, но и осуществлять грузовые перевозки с железнодорожной станции на товарные склады. Специально для этой цели были заказаны специальные открытые вагоны-платформы. Первоначально было решено построить рельсовую дорогу от самаркандского железнодорожного вокзала до центра города. Однако возникшие финансовые проблемы, а затем и другие обстоятельства помешали городской администрации решить назревшую транспортную проблему.

Паровой трамвай 
После образования СССР, в 1924 году Самарканд стал столицей Узбекской ССР. В связи с этим местными властями было принято решение в кратчайшие сроки проложить узкоколейку от железнодорожного вокзала до центра города. Работа шла быстрыми темпами и уже к осени того же года была завершена. Открытие линии было приурочено к очередной годовщине Октябрьской революции. 7 ноября 1924 года под звуки революционных маршей, первый поезд торжественно проделал свой путь. Состав поезда, состоящий из паровоза с открытыми и закрытыми пассажирскими вагонами, курсировал от вокзала до Сиабского базара.

Трамвая в Самарканде нет. Его заменяет доблестно отслуживший все сроки на афганской границе и только в прошлом году оттуда привезенный паровичок. Вагончики клацают по узкой колее и стремглав несутся в город.

Данный паровик, названный местными жителями кукушкой, проработал недолго. В 1930 году столица Узбекской ССР была перенесена из Самарканда в Ташкент и вскоре движение по узкоколейке было прекращено.

Электрический трамвай 
В 1942 году по трассе бывшей узкоколейки была проложена железнодорожная ветка широкой колеи, которая служила для доставки пассажиров и товаров с вокзала на Сиабский базар. К 1947 году в районе Сиабского базара построили трамвайное депо, электрифицировали линию, сделали разъезды и закупили в Ташкенте старый трамвайный подвижной состав.

1 мая 1947 года состоялось торжественное открытие движения электрического трамвая. Поначалу на линии осуществлялось совместное движение трамваев и железнодорожных составов.

28 августа 1973 года стал последним днем работы самаркандского трамвая. После прекращения движения трамвайная линия и депо были разобраны, а подвижной состав списан.

Строительство трамвая в 2016—2017 годах 
5 октября 2016 года Шавкат Мирзиёев, тогда ВРИО президента Узбекистана, в ходе посещения Самарканда выступил с предложением возродить городскую трамвайную сеть. Работы начались за месяц до президентских выборов. При строительстве сносились некоторые здания.

23 марта 2017 года началась обкатка трамваев по улицам города. Таким образом, трамвай в Самарканде появился спустя 43 года 6 месяцев и 25 дней после предыдущего закрытия. А 15 апреля 2017 года состоялось официальное открытие в присутствии нового президента Узбекистана Мирзиёева, который проехал на одном из первых рейсов трамвая.

23 мая 2017 года началось строительство второй трамвайной линии самаркандского трамвая от железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. А 3 августа 2017 года завершено строительство линии 2 маршрута (Вокзал — Сиабский рынок). В марте 2018 года линия вступила в работу.

Сообщалось о планах строительства ещё двух трамвайных линий: третьей, длиной 12,4 км от улицы Буюк Ипак Йули до посёлка Кимегарлар по улице Спитамена, и четвёртой, от вокзала до того же посёлка по Нарпайской улице.

Подвижной состав 
Подвижной состав самаркандского трамвая поначалу состоял из моторных и прицепных вагонов, прошедших капитальный ремонт в трамвайном депо № 2 города Ташкента.

В 1950—1960-х годах, в город поступали новые трамвайные поезда с Усть-Катавского завода:
 КТМ/КТП-1 — 9 поездов;
 КТМ/КТП-2 — 7 поездов.
С 2017 года после возобновления движения используются вагоны:
 Vario LF.S — 20 вагонов;
 Tatra T6B5SU — 1 вагон.
Все вагоны были куплены в Ташкенте после ликвидации там трамвайного движения в 2016 году.

Описание современной трамвайной системы 
Открыто движение по двум маршрутам:
 «Железнодорожный вокзал — Ж/м Саттепо» 6,4 км
 «Железнодорожный вокзал — Сиабский рынок» 5 км

Режим работы ежедневно с 6:00 до 23:00, интервал 7 минут, подвижной состав 8 вагонов Vario LF (из 20, прибывших в город). На круг приходится 26 совмещённых трамвайно-автобусных остановок.

Маршрут 1 проходит через северную часть Самарканда с запада на восток; маршрут 2 с северо-запада на юго-запад.

Литература 
 Коссой Ю. М. Городской электрический транспорт в России, СССР и РФ. Энциклопедический справочник. — Н. Новгород: Штрих-Н, 2007. — С. 368 — ISBN 978-5-91099-009-2

Примечания

Ссылки 
 Самарканд // СТТС
 По Самарканду — д/ф 1930 год.
 Самаркандский трамвай в 2017 году. Видео на YouTube
 Самаркандский трамвай на UrbanRail.net (со схемой линий)

Т
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1947 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1924 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 2017 году
Исчезли в 1973 году
Исчезли в 1930 году
Трамвайные системы Узбекистана
Появились в 1920-е годы в Узбекистане
Здания и сооружения, построенные в 1924 году в СССР
Здания и сооружения, построенные в 1947 году в СССР
Появились в 1940-е годы в Узбекистане
Появились в 2010-е годы в Узбекистане